Перу́ж () — коммуна в департаменте Эн, Франция. Это средневековый городок, находящийся в 30 км на северо-восток от Лиона.

История 
Предположительно Перуж был основан колонией галлов, возвращавшихся из города Перулья в Италии. В 1236 году город обрёл коммунальную свободу. В 1601 году город официально стал французским.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1204 человека.

Достопримечательности 
Город отлично сохранился со средневековых времен: двое городских ворот и сама стена, а также каменные домики. Центром городка является живописная площадь La place du tilleul, чье название дословно переводится как «Липовая площадь». Кроме того, внимания заслуживает старинная церковь XV века, построенная у входа в город. Её строительство продолжалось 60 лет.

Примечания 

Коммуны департамента Эн